TRL est un sigle, qui signifie :
 Transport Research Laboratory, centre de recherche anglais sur les transports.
 Technology Readiness Level, système de mesure développé par la NASA permettant de mesurer la maturité d'une technologie.
 Total Request Live, une émission américaine diffusée sur MTV entre 1998 et 2008.
 La Théorie de la Rationalité Limitée, concept utilisé en sociologie.

Code
TRL est un code, qui signifie :
 Lancienne Livre turque, monnaie de la Turquie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies), remplacée par la nouvelle livre turque TRY' le .